Aleksander Kłak (1970-), piłkarz, olimpijczyk
 Czesław Kłak (1981-), prawnik
 Krzysztof Kłak (1966-), polityk, samorządowiec, poseł na Sejm
 Michał Kłak (1878-1948), oficer Wojska Polskiego
 Stanisław Kłak (ujednoznacznienie)
 Tadeusz Kłak (1932-), eseista, dziennikarz, filolog